Tanjung Lesung steht für:

* Kap Lesung, ein Kap im Westen der Insel Java
 Pantai Tanjung Lesung, ein Strand westlich des Kaps Lesung